Bavarois peut désigner :
 Bavarois, un habitant de la Bavière, un des seize Länder de l'Allemagne ;
 Bavarois, un ancien peuple germanique ;
 bavarois, une race de chevaux, originaire de Bavière ;
 bavarois, un groupe de dialectes allemands, principalement parlé en Bavière ;
 bavarois, une pâtisserie.

Bavaroise peut désigner :
 bavaroise, une boisson alcoolisée.

Le Bavarois peut désigner :
 Le Bavarois (Something Beautiful), épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2018.